Tautologi kan syfta på:

 Tautologi (logik) – en sats inom logiken, som är sann oberoende av betydelsen av de i satsen ingående orden
 Tautologi (språkvetenskap) – inom stilistiken en omsägning av samma sak

hu:Tautológia#Nyelvtudományi és irodalmi tautológia